Sant'Adalberone di Metz (†1005), vescovo di Metz, celebrato il 6 ottobre;
 Sant'Adalberone di Würzburg (†1090), vescovo di  Würzburg, celebrato il 6 ottobre.

Beato Adalberone di Augusta (†909),  vescovo di Augusta, celebrato il 28 aprile.